Нитрид германия — неорганические соединения металла германия и азота:

 Нитрид германия(II) 
 Нитрид германия(IV)